Dongdaemun peut désigner différents lieux de Séoul dont les noms tirent tous leur origine du vocable qui désigne la grande porte Est de Séoul (Dongdaemun), aussi appelée Heunginjimun :
 le  ;
 le stade de Dongdaemun ;
 l'arrondissement Dongdaemun-gu ;
 la station de métro Dongdaemun dans l'arrondissement de Jongno-gu.
 le quartier de Dongdaemun situé au sud de la porte du même nom et devenu un haut-lieu touristique